Kickx är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jean Jacques Kickx (1842–1887), flamländsk botaniker